Улітіна — жіноча форма прізвища Улітін.
 Улітіна Любов Василівна (* 1938) — працівниця машинобудування, Герой Соціалістичної Праці.
 Улітіна Марія Станіславівна (* 1991) — українська бадмінтоністка. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка України, учасниця Олімпійських ігор-2016.
 Улітіна Оксана Вікторівна — заслужений працівник культури України.

 Улітіна — село в Естонії, входить до складу волості Вярска, повіту Пилвамаа.

Примітки 

жіночі форми прізвищ